La Zarza (Badajoz) - um município na província de Badajoz, Estremadura, Espanha.
 La Zarza (Valladolid) - um município na província de Valladolid, Castela e Leão, Espanha.
 La Zarza de Pumareda - um município na província de Salamanca, Castela e Leão, Espanha.
 Santa Cruz de la Zarza - um município na província de Toledo, Castela-Mancha, Espanha.

Desambiguações de topônimos